Bontoc peut faire référence à plusieurs choses aux Philippines :
 Bontoc, une municipalité de Mountain Province, sur l'île de Luçon ;
 Les Bontoc, le peuple qui lui a donné son nom ;
 Le bontoc, un dialecte parlé par ce peuple ;
 Bontoc, une municipalité de Leyte du Sud.

Homonymie de toponyme